Viluria puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis purpurea; o
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi.